Mildenburg steht für Burgen:
 Mildenburg (Diepholz), Niedersachsen
 Mildenburg (Miltenberg), Bayern
 Mildenburg, deutscher Name von Alămor, Siebenbürgen, Rumänien

Mildenburg ist Familienname:
 Anna von Mildenburg (1872–1947), österreichische Opernsängerin 
Siehe auch:
 Mildenberg
 Miltenburg